Бернар ле Бов'є де Фонтенель — французький філософ, релігієзнавець.

 Фонтенель () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Фонтенель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Фонтенель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор